Sand Mountain (Nevada), een duin in de Amerikaanse staat Nevada
 Sand Mountain (Florida), het op drie na hoogste punt van de Amerikaanse staat Florida
 Sand Mountain (Alabama), een zandstenen plateau in de Amerikaanse staat Alabama